Мартин Перец (; род. ) — американский , редактор, доктор философии по политологии.

Биография 
Родился в Нью-Йорке в семье евреев, придерживающихся сионистских взглядов.

Окончил Бронксскую высшую научную школу и Университет Брандейса (бакалавр искусств, 1959). Степени магистра искусств и доктора философии получил в Гарвардском университете, по политологии. В молодости примыкал к новым левым, но отошёл из-за их поддержки палестинского движения.

Преподавал в Гарвардском университете.

В период, когда Мартин Перец был владельцем и редактором журнала The New Republic, под его началом работал журналист Стивен Гласс, ставший скандально известным благодаря тому, что он выдумывал события из своих статей.

Личная жизнь 
Был женат на Анне Фарнсворт, дочери политика Генри Ричардсона Лэбауисс-младшего. Пара развелась в 2009 году, по словам бывшей жены, одной из причиной развода стал «взрывной характер» Переца.

Звания и награды 
Почётный доктор права колледжей Bard (1982) и Coe (1983), а также Hebrew (1990), университетов Лонг-Айленда (1988) и Брандейса (1989), и Чикагской телеологической семинарии (1994). Доктор философии honoris causa Еврейского университета в Иерусалиме (1987).

В кино 
 В фильме «Афера Стивена Гласса» в роли Мартина Переца выступает американский режиссёр и актёр Тед Котчефф.

Примечания 

Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Брандейского университета
Доктора философии
Преподаватели Гарвардского университета
Почётные доктора права
Почётные доктора Еврейского университета в Иерусалиме
Почётные доктора Брандейского университета